Gschweidl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gschweidl (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Gschweidl (1901–1970), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Rudolf Gschweidl (1905–1975), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat